Il doppio del torneo di tennis Grenoble Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Uros Vico e Lovro Zovko che hanno battuto in finale Michael Berrer e Răzvan Sabău 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Jean-Claude Scherrer /  Alexander Waske (quarti di finale)
Assente

 Petr Luxa /  Martin Štěpánek (quarti di finale)
 Uros Vico /  Lovro Zovko (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Grenoble Challenger 2004